Oksbøl Kirke kan henvise til flere kirker:
 Oksbøl Kirke (Als) – Vor Frue Kirke i Oksbøl Sogn, Sønderborg Kommune.
 Oksbøl Kirke (Sydvestjylland) – andet navn for Aal Kirke i byen Oksbøl i Aal Sogn